Лицей № 66 — название ряда образовательных учреждений:

 Лицей № 66 (Липецк)
 Лицей № 66 (Омск)